Brenta je lahko:
 Brenta (posoda)
 Brenta (reka) - reka v Italiji
 Brenta, Lombardija - naselje v Italiji